Melfa puede referirse a:
 Melfa, vestimenta tradicional femenina del Sáhara.
 Melfa, localidad del Condado de Accomack, Virginia, Estados Unidos.